Kruglowka () ist ein russischer Ortsname:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Kruglowka (Kaliningrad, Gwardeisk) im Rajon Gwardeisk (Neuendorf, Kreis Wehlau/Ostpreußen)
 Kruglowka (Kaliningrad, Osjorsk) im Rajon Osjorsk (Kurnehnen, 1938–1946 Kurnen, Kreis Goldap/Ostpreußen)
 in der Oblast Smolensk:
 Kruglowka (Smolensk) im Rajon Rudnja